

Patronyme 

 Alexandre Parodi (1901-1979), (fils de Dominique), résistant, haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Arrêtés Parodi, les arrêtés de 1945, du nom du ministre du travail français de l'époque Alexandre Parodi ;
 Andrea Parodi (1955-2006), chanteur italien ;
 Delia Parodi (1913-1991), femme politique argentine ;
 Dominique-Alexandre Parodi (1840-1901), dit Alexandre Parodi, poète et auteur dramatique français ;
 Dominique Parodi (1870-1955), (fils de Dominique-Alexandre), philosophe français ;
 Famille Parodi () ;
 Giacomo Filippo Parodi (1630-1702), sculpteur italien ;
 Giorgio Parodi (1897-1955), cofondateur de la marque Moto Guzzi ;
 
 Hippolyte Parodi (1874-1968), (fils de Dominique-Alexandre et frère de Dominique), ingénieur français connu pour l'électrification des chemins de fer ;
 Jean-Luc Parodi (1937-2022), (fils d'Alexandre), chercheur et politologue français ;
 Jérémy Parodi (1987-), boxeur français ;
 José Parodi (1932-2006), joueur de football paraguayen ;
 Leopoldo Parodi Delfino (1875-1945), homme d'affaires, scientifique, et homme politique italien ; 
 René Parodi (1904-1942) (fils de Dominique et frère d'Alexandre), résistant français ;
 Silvio Parodi (1931-), joueur de football international paraguayen ;
 Simone Parodi (1986-), joueur italien de volley-ball.

Toponyme 

 Monte Parodi, mont sur le golfe de La Spezia en Ligurie ;
 Parodi Ligure, commune italienne du Piémont ;
 Rue Alexandre-Parodi, dans le  ;
 Square Alexandre-et-René-Parodi, espace vert dans .

Divers 
 Tangara de Parodi, espèce de passereau appartenant à la famille des Thraupidae